Trionychidae este o familie de broaște țestoase.

Taxonomie 
Familia Trionychidae
Palaeotrionyx (fosilă)
Subfamilia Plastomeninae (fosilă)
Genul Hutchemys
Genul Plastomenus
Subfamilia Cyclanorbinae
Genul Cyclanorbis
Genul Cycloderma
Genul Lissemys
Subfamilia Trionychinae
Genul Amyda
Genul Apalone
Genul Chitra
Genul Dogania
Genul Nilssonia
Genul Palea
Genul Pelochelys
Genul Pelodiscus
Genul Rafetus
Genul Trionyx

Clasificări anterioare 
Genus Aspideretes

Filogenie 
Cladogramă după Walter G. Joyce, Ariel Revan, Tyler R. Lyson și Igor G. Danilov (2009).

Galerie

Referințe

Legături externe

Trionychidae (all species) at The Reptile Database
Parade of the Animal Kingdom. Hegner, Robert. 1935. the Macmillan Company.

Broaște țestoase